Paraibano kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paraibano (ort), Maranhão, 
 Paraibano (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar